Bruske ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Bruske (* 1936), deutscher Fußballspieler
 Tanja Bruske (* 1978), deutsche Phantastik-Autorin und Journalistin

Siehe auch:
 Brüske